

Biografia

Origini familiari 
Stratonice era figlia dell'imperatore seleucide Antioco II Teo e di Laodice I; era quindi sorella di Seleuco II Callinico, Antioco Ierace, Laodice e Apama e sorellastra di Antioco (figlio di Antioco II e Berenice Sira).

Regina di Cappadocia 
Nel 255 a.C. Ariarate III di Cappadocia fu riconosciuto come sovrano indipendente da Antioco II, che gli diede in sposa nello stesso anno la figlia, Stratonice; dal matrimonio nacque un figlio, Ariarate IV di Cappadocia, che succedette il padre alla sua morte.

Note

Bibliografia 
 
 

Dinastia seleucide